A competição individual feminino foi um dos eventos do tênis de mesa nos Jogos Pan-Americanos de 2015, em Toronto. Foi disputada no Centro Pan e Parapan-Americano Markham, em Markham entre os dias 22 e 25 de julho.

Calendário
Horário local (UTC-4).

Medalhistas

Fase de grupos
As 40 mesa-tenistas participantes foram divididos em 10 grupos no qual todos se enfrentaram dentro dos grupos. As duas melhores de cada grupo se classificaram para a fase final.

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Grupo E

Grupo F

Grupo G

Grupo H

Grupo I

Grupo J

Fase final

Chave superior

Chave inferior

Final

Eventos do tênis de mesa nos Jogos Pan-Americanos de 2015